Austrosticta är ett släkte av trollsländor. Austrosticta ingår i familjen Isostictidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Austrosticta